Streitenfeld ist der Familienname von
 Ludwig Streitenfeld (1849–1930), deutsch-österreichischer Maler, letzter Hofmaler von Mecklenburg-Strelitz
 Marc Streitenfeld (* um 1974), deutscher Filmkomponist

sowie Namensbestandteil von
 Franz Hebenstreit von Streitenfeld (1747–1795), österreichischer Sozialutopist und Frühsozialist
Siehe auch:
 Streitfeld